Papyrus 100 (in de nummering van Gregory-Aland), of 100, of ‘’Papyrus Oxyrh 4449” is een handschrift op papyrus van Jakobus 3:13-4:4; 4:9-5:1. Het handschrift is zwaar beschadigd. Op grond van schrifttype wordt het gedateerd in de late 3e of vroege 4e eeuw.<
Het manuscript wordt bewaard in het Ashmolean Museum (P. Oxy. 4449) in Oxford (Verenigd Koninkrijk).

Tekst 
De Griekse tekst van deze codex vertegenwoordigt de Alexandrijnse tekst en komt overeen met andere Alexandrijnse getuigen, zoals Papyrus 74, Codex Sinaiticus; A en Codex Vaticanus". Het is nog niet ingedeeld in een van Alands Categorieën van manuscripten van het Nieuwe Testament.
 Jacobus 3:13-18
 13 – [δειξατω εκ της] καλης αν[ασ]τροφης τα ερ[γα αυτου εν πραυ]τητι σοφια[ς] 14 ει δ[ε] ζηλον [πικρον εχετε] και̣ ε̣ρειθε̣ι̣αν εν τη καρ[δια υμων μη κα]τακαυχασθε και ψεδε̣υ[σθε κατα της αλ]ηθειας 15 [ο]υκ εστ̣ι̣ν αυτη [η σοφια ανωθεν] κατ̣ερχομε̣ν̣[η] α̣λ̣λ ε̣πι̣γ̣ι[ος ψυχικη δαιμ]ο̣νιωδης 16 οπου γαρ ζη[λος και εριθεια ε]κ̣ει ακαστασια και παν [φαυλον πραγμα] 17 η̣ δ̣ε̣ ανωθεν σοφια πρω[τον μεν αγνη εστι]ν επειτα ειρηνικη επι[εικης ευπειθης] μ̣εστη ελεους κα̣ι καρ[πων αγαθων αδιακρ]ι̣τ̣[ος] κ̣α̣ι α̣νυ̣ποκρι[τος] 18 [καρπος δε δι]κ̣αι[οσυνη]ς̣ εν ειρηνη [σπειρεται τοις ποι]ουσ[ιν ει]ρ̣ηνη̣[ν]

 James 4:1-14
 1 πο̣θεν̣ [πολεμοι και ποθεν μαχαι] εν υμε̣ι̣ν ουκ [εντευθεν εκ των η]δονω̣ν υμων των̣ [στρατευομενων εν τοις] μ̣ελ̣ε̣[σι]ν υμ̣[ω]ν̣ 2 [επιθυμειτε και ουκ εχετε] φονε̣υ̣ετε και [ζηλουτε και ου δ]υ̣να[σθ]ε̣ επιτυ̣[χ]ε̣[ι]ν μα[χεσθε και πολεμ]ε̣ιτε ουκ ε̣χ̣ε̣τ̣ε δι̣α το μη [αιτεισθαι υμας] 3 α̣ιτειτε κ[αι] ο̣υ λαμβανε̣[τε διοτι κακως] αι̣[τ]ε̣ι̣τε [ινα] [εν] ταις ηδο̣[ναις υμων] [δα]π̣ανησητ̣[ε] 4 [μοιχ]α̣λιδε[ς ουκ οιδατε οτι η φιλι]α̣ τ̣ο̣υ κ̣ο̣[σμου εχθρ]α [του θυ̅ εστιν ος εαν ουν βουληθη] φ̣ιλο[ς] – 9 –
 εις π[ε]νθος μ̣ετατραπη[τω και η χαρα] εις κατηφιαν 10 ταπεινω[θητε ενωπι]ο̣ν του κυ̅ και υψωσ̣[ε]ι υμ[ας] 11 [μη καταλα]λε̣ι̣τε αλληλων αδελφο[ι ο καταλαλων] αδελ̣φο̣υ̣ η κ[ρ]εινων τ[ον αδελφον αυ]του καταλαλει ν̣ομου κα̣[ι κρινει νομον] ει δε νον κρινεις̣ ουκ ε[ι ποιητης νομου] αλλα κρ[ι]της 12 εις εστιν ν̣[ομοθετης και] κριτης ο δυναμενος̣ [σωσαι και απολε]σαι συ δε τις ει ο κρινω̣[ν τον πλησιον] 13 αγε νυν οι λεγοντες̣ ση[μερον η αυρι]ον πορευσ[ομεθα εις τηνδε την πολιν και] π̣οιησομ̣εν εκ̣[ει ε]νιαυ̣[τον και εμπο]ρευσο[με]θα κα̣[ι] [κερ]δη[σομεν] 14 [οιτινες] ουκ ε̣πι[σ]τ̣α̣σθε̣ [το της αυριον ποια] γαρ̣ ζω̣η̣ υ̣μ[ων ατμις γαρ εστε η προς] ο̣λιγ̣ον̣ φαιν̣[ομενη επειτα και αφα]ν̣ιζο̣μ̣ε̣ν̣η̣
 Jacobus 4:15-17
 15 [αντι] τ̣ο̣[υ λεγειν υμας εαν] ο̣ κς̣̅ [θε]λ̣η̣σ̣η̣ κ̣αι̣ ζησ[ομεν και ποιη]σομ̣ε̣[ν] τ̣ο̣[υτ]ο̣ η̣ εκε[ι]ν̣[ο] 16 [νυν δε καυ]χα̣σ̣θ[ε εν ταις] α̣[λ]α̣ζον[ειαις υμων πα]σα κα[υχησις] τ̣ο̣ι̣αυτ̣η̣ [πονηρα εστιν] 17 ε̣ι̣[δοτι ουν] κ̣αλον πο̣ι̣[ειν και μη ποι]ο̣υ̣[ντι αμαρτια αυτω εστιν]
 Jacobus 5:1
 1 [αγε νυν] ο̣[ι πλουσιοι κλαυσατε ολολυζοντες] –

Zie ook 
 Bijbelse handschriften
 Categorieën van manuscripten van het Nieuwe Testament
 Lijst van Griekse papyri van het Nieuwe Testament
 Paleografie
 Tekstkritiek van de Bijbel

Noten

Literatuur 
 R. Hubner, The Oxyrhynchus Papyri LXV (London: 1998), pp. 24–29.

Externe links 
 P.Oxy.LXVI 4449 from Papyrology at Oxford's "POxy: Oxyrhynchus Online"
 100 recto James 3:13-4:4
 100 verso James 4:9-5:1
 "Continuation of the Manuscript List" Institute for New Testament Textual Research, University of Münster. Retrieved April 9, 2008

Griekse papyrus van het Nieuwe Testament
Oxyrhynchus papyri
Universiteit van Oxford